Johan Harju (né le  à Övertorneå) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, commence sa carrière en Elitserien avec le Luleå HF. En 2007, il est choisi en sixième ronde en  par les Lightning de Tampa Bay lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. En compagnie de son coéquipier Linus Omark, il intègre l'effectif du HK Dinamo Moscou en 2009. À l'issue de la saison, il part en Amérique du Nord. Le Lightning l'assigne dans son club ferme des Admirals de Norfolk dans la Ligue américaine de hockey. Le , il débute dans la Ligue nationale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Suède.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2011 : participe au Match des étoiles avec l'association de l'Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || Luleå HF|| Elitserien|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0||  || || || ||
|-
|2004-2005 || Piteå HC || Allvenskan|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Luleå HF|| Elitserien|| 39|| 3|| 1|| 4|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 20
|-
| 2006-2007|| Luleå HF|| Elitserien|| 55|| 12|| 10|| 22|| 30|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Luleå HF|| Elitserien|| 51|| 20|| 8|| 28|| 55||  || || || ||
|-
| 2008-2009|| Luleå HF|| Elitserien|| 55|| 27|| 22|| 49|| 30|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HK Dinamo Moscou|| KHL|| 55|| 4|| 14|| 18|| 38|| 2|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2010-2011|| Admirals de Norfolk || LAH|| 63|| 23|| 30|| 53|| 20|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2010-2011|| Lightning de Tampa Bay || LNH|| 10|| 1|| 2|| 3|| 2|| || || || ||
|-
| 2011-2012|| Luleå HF|| Elitserien|| 53|| 15|| 10|| 25|| 16|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| Brynäs IF || Elitserien|| 55|| 18|| 10|| 28|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014|| Brynäs IF || Elitserien || 55|| 19|| 9|| 28|| 20|| 5|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
|2014-2015 || Jokerit Helsinki || KHL ||26 ||3 ||4 ||7 || 8|| || || || || 
|-
|2014-2015 || Luleå HF || SHL ||14 ||7 ||5 || 12|| 4|| 9||3 || 1||4 ||0
|-
|2015-2016 || Luleå HF || SHL ||49 ||11 ||17 || 28|| 16|| 11|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
|2016-2017 || Luleå HF || SHL ||52 ||8 ||18 || 26|| 10|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2017-2018 || Luleå HF || SHL ||48 ||13 ||13 || 26|| 12|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2018-2019 || Luleå HF || SHL ||52 ||11 ||6 || 17|| 24|| 10|| 0|| 1|| 1|| 27
|-
| 2019-2020 || HC Pardubice || Extraliga || 48 || 7 || 10 || 17 ||10 || -|| -|| -|| -||- 
|-
| 2020-2021 || MODO Hockey || Allsvenskan || 34 || 10 || 22 || 32 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HC Pustertal-Val Pusteria || ICE HL || 49 || 19 || 26 || 45|| 18|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2022-2023 || Jukurit Mikkeli || Liiga|| 12 || 1 || 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HC Pustertal-Val Pusteria || ICE HL ||  || || || || ||

Au niveau international 

| 2009 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 2|| 2|| 4|| 4|| +4||   Médaille de bronze
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 4|| 1|| 5|| 4|| -1|| align="left"| Médaille de bronze

Références 

Naissance en mai 1986
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Luleå HF
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Brynäs IF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice